Esistono più comuni francesi con questo nome

Montrond – Alte Alpi
Montrond – Giura